Carlos Escobar puede referirse a:

 Carlos Escobar Casarin (1990-), futbolista chileno;
 Carlos Escobar Ortiz (1989-) futbolista chileno.